Gabriele Pin (Vittorio Veneto, 21 de janeiro de 1962) é um jogador de futebol italiano.

Pin, Gabriele